El Campionat de Catalunya d'escacs de 2008 fou un torneig d'escacs que es va disputar entre el 17 i el 24 de maig de 2008 a Barcelona, per decidir el campió absolut de Catalunya de 2008. Fou organitzat pel Club Escacs Barcelona, amb l'arbitratge de Roger Rodríguez, Pepo Viñas com a director. El torneig adoptà un nou format i fou jugat pel sistema d'eliminatòries amb 16 jugadors. El campió fou Jordi Magem i Badals.

Participants 
Relació dels 16 participants en el Campionat de Catalunya de 2008:

{| class="sortable wikitable"
! Núm. !! Títol !! Jugador !! Elo !! Club
|-
| 1 || GM || Josep Manuel López Martínez || 2575 || UGA
|-
| 2 || GM || Josep Oms i Pallisé || 2524 || CE. Lleida
|-
| 3 || GM || Marc Narciso Dublan || 2509 || UE. Montcada
|-
| 4 || MI || Jordi Fluvià Poyatos || 2504 || UGA
|-
| 5 || MI || Daniel Alsina i Leal || 2483 || UGA
|-
| 6 || GM || Jordi Magem i Badals || 2470 || SCC Sabadell
|-
| 7 || MI || Joan Fluvià Poyatos || 2459 || UGA
|-
| 8 || || Antoni Gual Pascual || 2448 || EEB
|-
| 9 || MF || Santiago Beltrán Rueda || 2428 || Sitges
|-
| 10 || MI || Xavier Vila Gázquez || 2418 || CE. Santa Coloma Queralt
|-
| 11 || MI || Víctor Manuel Vehí Bach || 2381 || UE. Montcada
|-
| 12 || MF || Àlvar Alonso Rosell || 2377 || CE. Gerunda
|-
| 13 || MF || Marc Simonet || 2299 || CE. Andorra
|-
| 14 || MC || Emili Colls i Gelaberto || 2215 || CE. Figueres
|-
| 15 || || Vicenç Esplugas Esteve || 2093 || CE. Santa Coloma Queralt
|-
| 16 || || Alba Ventós Alfonso || 1854 || CE. La Colmena
|}

Resultats 
Els resultats del campionat foren:

Referències

Enllaços externs 
 Web de la Federació Catalana d'Escacs

Competicions d'escacs del 2008
2008